Ort/Gebäude:
 Notre-Dame de Bellaigue, Abtei in der Auvergne (Frankreich)

Familienname: 

 Camille Bellaigue (1858–1930), französische Musikkritikerin
 Nadine Bellaigue (* 1926), französische Schauspielerin